Комарево или Комарёво — название населённых пунктов.

Болгария 
 Комарево — село в Варненской области.
 Комарево — село в Врачанской области. 
 Комарево — село в Монтанской области. 
 Комарево — село в Плевенской области.

Россия 
 Комарёво — село в городском округе Озёры Московской области.
 Комарево — село в Арсеньевском районе Тульской области.